Audubon Park ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Audubon Park (Kentucky), im Jefferson County
 Audubon Park (Louisiana), im Ouachita Parish
 Audubon Park (New Jersey), im Camden County
 Audubon Park (South Carolina), im Sumter County
 Audubon Park (Texas), im Harris County
 Audubon Park (Minneapolis), Ortsteil von Minneapolis, Minnesota
 Audubon Park (Tampa), Ortsteil von Tampa, Florida

Parks:
 Audubon Park (New Orleans), Louisiana

im NRHP gelistete Objekte:
 Audubon Park Historic District, Manhattan